Die Primeira Divisão 1965/66 war die 32. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 12. September 1965 und endete am 1. Mai 1966.

Sporting Lissabon wurde zum 12. Mal portugiesischer Meister.

Teilnehmer 

14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1965-66 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1965/66